Molinos (Teruel)
Molinos (Salta)
Molinos (departamento)
Molinos (distrito)
San José de Los Molinos (distrito)

Veja Também
Molino

Desambiguação
Desambiguações de topônimos